Истлејк има више значења:
 Истлејк (Мичиген)
 Истлејк (Охајо)